Амстердам може да се отнася за:
 Градове:
 Амстердам, столица на Нидерландия
 Амстердам (Ню Йорк), САЩ
 Амстердам (РЮА)
 Други:
 Остров Амстердам, част от Френските южни и антарктически територии